Huta Bagasan (Bandar Pasir Mandoge), een plaats in Indonesië
Huta Bagasan (Dolok Sanggul), een plaats in Indonesië